Бирнессит (англ. — Birnessite) — минерал, оксид марганца, кальция, калия и натрия. Имеет металлический блеск и низкую плотность.

Формируется как вторичный минерал, встречается также в осадочных породах, в озёрах, океанах и грунтах. Минерал является одним из компонентов растрескавшейся корки на пустынных землях, а также глубоководных морских руд марганца.

Впервые был описан в 1956 году и назван по имени местечка Бирнесс в области Абердиншир в Шотландии.

См. также 
 Таловские чаши

Ссылки 
 Mineral Data Publishing — PDF

Окислы (минералы)
Минералы калия
Минералы натрия
Минералы кальция
Минералы марганца
Соединения кальция по алфавиту